Сассе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 180 км на південний захід від Парижа, 70 км на південний захід від Орлеана, 24 км на південь від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 339 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 905,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сассе на сайті французького Національного інституту географії
 Сассе на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сассе на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сассе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сассе на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер